Panthea (film), een stomme film uit 1917
Panthea (geslacht), een geslacht van vlinders